Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 4 и 5 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал российский спортсмен Магомед Курбаналиев, серебряную медаль завоевал польский борец родом из России Магомедурад Гаджиев, а бронзу завоевали грузин Зураб Якобишвили и представитель Азербайджана Муртузали Муслимов.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018